Anke Rijnders (1956), een Nederlands zwemster.
 Cornelis Adrianus Rijnders (1879-1951), een Nederlands luitenant-generaal.
 Dirk Rijnders (1909-2006), een Nederlands politicus.
 Gerardjan Rijnders (1949), een Nederlands toneelregisseur.
 Gerhard Rijnders (1876-1950), een Nederlands anarchistisch propagandist.
 Henk Rijnders (1909-1979), een Nederlandse roeier.
 Joop Rijnders (1899-1937), een Nederlandse voetballer.
 Mat Rijnders (1949), een Nederlands cartoonist.
 Nico Rijnders (1947-1976), een Nederlands voetballer.
 Rody Rijnders (1941-2018), een voormalige Nederlandse roeier.

Zie ook
 Reynders
 Reijnders